Jachthuisje (Prins Hendrik), rijksmonument in het park achter Paleis Soestdijk aan de Amsterdamsestraatweg 3 in Baarn
 Jachthuisje (Prins Willem), rijksmonument in het park achter Paleis Soestdijk aan de Amsterdamsestraatweg 7 in Baarn
 Jachthuisje (Prins Alexander), rijksmonument in het park achter Paleis Soestdijk aan de Amsterdamsestraatweg 9 in Baarn